Луј, име више краљева и царева у Француској: 
Луј I Свети, или Доброћудни (778—840),
Луј II Муцавац (846—879),
Луј III (око 863 — 882),
Луј IV Прекоморски (921—954),
Луј V Лењи (око 966—987),
Луј VI Дебели (око 1081 — 1137),
Луј VII Млади (1121 — 1180),
Луј VIII Лавље Срце (1187—1226),
Луј IX Свети (1214-1270),
Луј X Кавгаџија (1289—1316),
Луј XI (1423—1483),
Луј XII (1462—1515),
Луј XIII Праведни (1601 —1643),
Луј  XIV  Велики, Краљ-Сунце (1638 — 1715),
Луј XV Љубимац (1710—1774),
Луј XVI (1754 — 1793),
Луј XVII (1785 — 1795),
Луј XVIII (1755-1824),
Луј Филип Орлеански (1773—1850)